Dutin est un patronyme porté notamment par :

 Bernard Dutin (1944-2015), joueur de rugby à XV international français ;
 René Dutin (1933-2019), homme politique français.

Homonymie de patronyme